В парному жіночому розряді тенісного турніру Swedish Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мерседес Пас і Тіна Шоєр-Ларсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Карін Баккум і Ніколе Ягерман 6-3, 6-7, 6-2.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Сандра Чеккіні /  Радка Зрубакова (півфінал)

 Зілке Маєр /  Елена Пампулова (чвертьфінал)
 Деніелл Скотт /  Геллас тер Рієт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Swedish Open